Türkentor puede referirse a:
 Türkentor, puerta y arco de triunfo de Helmstedt, Baja Sajonia (Alemania).
 Türkentor, casa de guardia y monumento estatal del siglo XIX en Múnich, Baviera (Alemania).